Санта Марија де лос Анхелес има више значења:

 Санта Марија де лос Анхелес (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Санта Марија де лос Анхелес (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Марија де лос Анхелес (Санта Марија де лос Анхелес, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Марија де лос Анхелес (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Марија де лос Анхелес (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Марија де лос Анхелес (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику